27-й Чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 23 сентября по 2 октября 2011 года в двух городах Сербии (Белграде и Зренянине) и двух городах Италии (Монце и Бусто-Арсицио) с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Сербии.

Команды-участницы 
 Сербия, Италия — страны-организаторы;
 Нидерланды, Польша, Германия, Турция, Россия — по итогам предыдущего чемпионата Европы;
 Азербайджан, Чехия, Украина, Испания, Румыния, Болгария, Хорватия, Израиль, Франция — по итогам квалификации.

Квалификация 

В квалификации (отборочном турнире) приняли участие 26 сборных команд, которые разыграли 9 путёвок в финальный турнир европейского первенства.

Система проведения чемпионата 
16 команд-участниц на первом этапе были разбиты на 4 группы, в которых команды играли в один круг. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 — 0. По три лучшие команды из групп вышли в плей-офф, на первой стадии которого были образованы четыре пары, состоявшие из команд, занявших в группах 2-е—3-и места. Победители этих матчей в четвертьфинале сыграли против команд, занявших в группах первые места. В дальнейшем по системе с выбыванием были определены призёры первенства.

Жеребьёвка финального турнира прошла в Монце 3 декабря 2010 года. По её результатам команды распределены на 4 группы первого этапа.

Города и игровые арены 
Соревнования прошли в игровых залах четырёх городов Сербии и Италии.

 Белград.
 В универсальном спортивном зале «Пионир» прошли матчи группы А предварительного этапа и плей-офф первенства. Зал был построен в 1973 году. Вместимость 7 тысяч зрителей.
 Зренянин.
 В Хрустальном спортивном зале «Зренянин» прошли матчи группы С предварительного этапа первенства. Вместимость 3 тысячи зрителей.

 Монца.
 Во Дворце спорта «ПалаИпер» (Palalper) прошли матчи группы В предварительного этапа и плей-офф первенства. Арена открыта в 2003 году. Вместимость 8 тысяч зрителей.
 Бусто-Арсицио.
 Во Дворце спорта «ПалаЯмамай» (PalaYamamay) прошли матчи группы D предварительного этапа чемпионата. Вместимость 5 тысяч зрителей.

Предварительный этап 
В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа A 
Белград 

 24 сентября: Германия — Украина 3:0 (25:17, 25:15, 25:17); Сербия — Франция 3:1 (20:25, 25:15, 25:11, 25:19).
 25 сентября: Германия — Франция 3:0 (25:18, 25:23, 25:18); Сербия — Украина 3:0 (25:18, 25:18, 25:14).
 26 сентября: Франция — Украина 3:0 (26:24, 25:14, 25:15); Германия — Сербия 3:1 (25:22, 25:15, 20:25, 25:17).

Группа В 
Монца 

 23 сентября: Турция — Азербайджан 3:1 (23:25, 25:17, 25:19, 25:21); Италия — Хорватия 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).
 24 сентября: Хорватия — Турция 3:0 (25:23, 25:21, 25:22); Италия — Азербайджан 3:1 (25:22, 25:22, 21:25, 25:16).
 25 сентября: Азербайджан — Хорватия 3:1 (27:25, 18:25, 25:21, 25:18); Турция — Италия 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 22:25, 15:9).

Группа С 
Зренянин 

 24 сентября: Польша — Израиль 3:0 (25:23, 25:7, 25:15); Чехия — Румыния 3:0 (29:27, 25:19, 25:16).
 25 сентября: Польша — Чехия 3:0 (25:20, 28:26, 25:20); Румыния — Израиль 3:0 (25:17, 25:23, 25:14).
 26 сентября: Чехия — Израиль 3:0 (25:11, 25:18, 25:16); Польша — Румыния 3:0 (27:25, 25:18, 25:22).

Группа D 
Бусто-Арсицио 

 23 сентября: Нидерланды — Испания 3:0 (25:15, 25:14, 25:17); Россия — Болгария 3:0 (25:13, 26:24, 25:21).
 24 сентября: Нидерланды — Болгария 3:0 (25:23, 25:17, 25:23); Россия — Испания 3:1 (32:30, 19:25, 25:20, 25:22).
 25 сентября: Россия — Нидерланды 3:1 (26:24, 24:26, 25:15, 25:22); Испания — Болгария 3:0 (25:17, 25:18, 25:21).

Плей-офф

Первый раунд 
Монца/Белград

Четвертьфинал 
Монца/Белград

Полуфинал 
Белград

Матч за 3-е место 
Белград

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
В столбце А указана игровое амплуа волейболисток (С — связующие, Н — нападающие (доигровщики и диагональные), Ц — центральные, Л — либеро). В столбце И — количество проведённых волейболисткой игр (в скобках — в стартовом составе и в качестве либеро). В столбце О — количество очков, набранных волейболисткой.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Йована Бракочевич
 Лучшая нападающая:  Маргарета Козух
 Лучшая блокирующая:  Кристиане Фюрст
 Лучшая на подаче:  Бахар Токсой
 Лучшая на приёме:  Ангелина Грюн
 Лучшая связующая:  Майя Огненович
 Лучшая либеро:  Сузана Чебич
 Самая результативная:  Неслихан Дарнель

Примечания

Ссылки 
 Сайт CEV
 Чемпионат Европы-2011 на сайте Волейбольного союза Сербии
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
2011 год в волейболе
волейбол
Сентябрь 2011 года
Октябрь 2011 года
Чемпионаты Европы в Сербии
Чемпионаты Европы в Италии
Спорт в Сербии в 2011 году
Спорт в Италии в 2011 году
Международные соревнования по волейболу в Италии
Международные соревнования по волейболу в Сербии
Спортивные соревнования в Ломбардии